Als Verschreiber – nicht zu verwechseln mit der Verschreibung – wird bezeichnet:
 Tippfehler
 Rechtschreibfehler